Mozinor peut désigner :

Mozinor, un créateur français de détournements de vidéos ;
Mozinor, une zone industrielle "verticale" construite par l'architecte Claude Le Goas, à Montreuil en Seine-Saint-Denis